Matthias Bieber, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit pour les Kloten Flyers.

Carrière en club 
Matthias Bieber a effectué ses classes juniors au sein de l'organisation des ZSC Lions. C'est avec le club-école, les GCK Lions, qu'il fait ses débuts en LNB durant la saison 2002-2003. Il joue durant quelques saisons à Küsnacht, mais, comme les ZSC Lions ne lui donnent pas vraiment sa chance en LNA, il prend la route, en 2007, pour l'Emmental, à Langnau.

Avec le club de l'Ilfis, il progresse énormément, au point de se faire draguer par plusieurs clubs prestigieux de LNA. Il revient finalement dans le canton de Zurich en signant pour les Kloten Flyers en 2009.

Carrière internationale 
Après avoir représenté la Suisse dans ses diverses équipes juniors, Matthias Bieber, grâce à ses performances sous le maillot des Tigers, puis sous celui des Aviateurs, il parvient à intégrer le cadre de l'équipe de Suisse. En 2011, il participe à ses premiers championnats du monde. Il y participe à nouveau en 2012 puis en 2013, quand il devient vice-champion du monde.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || GCK Lions || LNB
| 6 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|- 
|2003-2004 || GCK Lions || LNB
| 30 || 1 || 4 || 5 || 26 ||  || 6 || 1 || 3 || 4 || 12 || 
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || ZSC Lions || LNA
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 36 || 5 || 7 || 12 || 18 ||  || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|rowspan="2"|2005-2006 || ZSC Lions ||LNA
| 25 || 2 || 2 || 4 || 6 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 14 || 11 || 5 || 16 || 8 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || ZSC Lions || LNA
| 43 || 1 || 1 || 2 || 10 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 4 || 2 || 1 || 3 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || SCL Tigers || LNA
| 46 || 6 || 5 || 11 || 34 ||  || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || 
|-
|2008-2009 || SCL Tigers || LNA
| 48 || 5 || 9 || 14 || 10 ||  || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 || 
|-
|2009-2010 || SCL Tigers || LNA
| 36 || 14 || 8 || 22 || 28 || -4 || 2 || 3 || 3 || 6 || 4 || 
|-
|2010-2011 || Kloten Flyers || LNA
| 46 || 19 || 15 || 34 || 18 || +21 || 18 || 2 || 3 || 5 || 0 || 0
|-
|2011-2012 || Kloten Flyers || LNA
| 43 || 9 || 9 || 18 || 6 || -6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 
|-
|2012-2013 || Kloten Flyers || LNA
| 45 || 12 || 14 || 26 || 4 || +9 || 5 || 2 || 4 || 6 || 2 || +2
|-
|2013-2014 || Kloten Flyers || LNA
| 50 || 16 || 17 || 33 || 6 || +24 || 16 || 4 || 4 || 8 || 4 || +2
|-
|2014-2015 || Kloten Flyers || LNA
| 50 || 17 || 7 || 24 || 12 || -11 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers || LNA
| 45 || 15 || 14 || 29 || 10 || -7 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2
|-
|2016-2017 || EHC Kloten || LNA
| 33 || 4 || 8 || 12 || 6 || -3 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || -3
|-
|2017-2018 || EHC Kloten || LNA
| 33 ||4 ||2 ||	6 ||4 ||0 ||10|| 0|| 0 ||0|| 0 || -2
|-
|2018-2019|| CP Berne || LNA || 44|| 5|| 9|| 14|| 6|| +12|| 18|| 1|| 2|| 3|| 2|| 0
|-
|2019-2020|| CP Berne || LNA || 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| -5|| -|| -|| -|| -
|| -||-

Statistiques internationales 

|2004 || align="left"| Championnat du monde -18 ans D1
| 5 || 3 || 0 || 3 || 2 || +5 || align="left"|Promu
|-
|2004 || align="left"|Championnat du monde junior
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 || align="left"|
|- 
|2005 || align="left"|Championnat du monde junior
| 6 || 0 || 7 || 7 || 10 || 0 || align="left"|
|-
|2011 || align="left"|Championnat du monde
| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1 || align="left"|
|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde
| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || -1 || align="left"|
|-
|2013 || align="left"|Championnat du monde
| 10 || 2 || 1 || 3 || 2 || -1 || align="left"| Médaille d'argent
|-
|2014 || align="left"|Jeux olympiques
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || align="left"|
|-
|2015 || align="left"|Championnat du monde
| 8 || 2 || 0 || 2 || 0 || -2 || align="left"|

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Sportif zurichois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace